Joeri Gagarin, Russisch kosmonaut en eerste mens in de ruimte

Plaatsen
 Gagarin (oblast Smolensk), stad in de Russische oblast Smolensk
 Gagarin (oblast Vologda), plaats in de Russische oblast Vologda

Overig
 Kosmonautentrainingscentrum Joeri Gagarin, kosmonautentrainingcentrum in Sterrenstad bij Moskou
 Komsomolsk aan de Amoer Luchtvaartfabriek vernoemd naar Joeri Gagarin, Soechojfabriek in de Russische stad Komsomolsk aan de Amoer